Dr. Dolittle kan avse:

 Doktor Dolittle (bokserie) – en serie barnböcker om veterinären Doktor Dolittle som kan tala med djuren av Hugh Lofting
 Doktor Dolittle (film, 1967) – en amerikansk musikalfilm från 1967
 Dr. Dolittle (film, 1998) – en amerikansk film från 1998
 Dr. Dolittle 2 – en amerikansk komedifilm från 2001 och uppföljaren till Dr. Dolittle från 1998
 Dr. Dolittle 3 – en film från 2006
 Dr. Dolittle: Tail to the Chief – en film från 2006
 Dr. Dolittle: Million Dollar Mutts – en film från 2009